Ukrainska drakbåtslandslaget består av Ukrainas bästa drakbåtspaddlare.

Seniorlandslaget

Lista över medaljer Ukraina har tagit vid drakbåtsmästerskap.

ICF-VM

IDBF-VM

ECA-EM

EDBF-EM

U24-landslaget

IDBF-VM

Se även 
Drakbåt
International Dragon Boat Federation
International Canoe Federation

Referenser

Noter 

Kanotsport
Drakbåt